Джахангир:
 Джахангир — падишах Империи Великих Моголов.
 Гияс-ад-дин Джахангир — сын среднезиатского правителя Тамерлана.
 Джахангир-ходжа — лидер национально-освободительной борьбы коренного населения Восточного Туркестана.
 Асма Джахангир — пакистанская правозащитница.
 Джахангир Али оглы Гасанзаде — азербайджанский футболист.

См. также 
 Джихангир

Персидские имена